Зубная фея — сказочный персонаж;
 Зубная фея (фильм, 1997) — американский телефильм в жанре фэнтези;
 Зубная фея (фильм, 2010) — американская комедия с Дуэйном Джонсоном.